Eine Römerhalle gibt es in:

 Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz und ist ein Museum mit Funden aus der Römerzeit, siehe Römerhalle (Bad Kreuznach).
 Frankfurt am Main als Teil des Römer (Frankfurt am Main).
 Mautern an der Donau, Niederösterreich als Veranstaltungshalle.